Majowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Teutsch-Majowski (* 1964), deutscher Journalist
 Markus Majowski (* 1964), deutscher Schauspieler